Moselle Open 2015 — 13-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Меце, Франция, и являющегося частью Мирового тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 21 по 27 сентября.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Давид Гоффен
 Парный турнир —  Марцин Матковский /  Мариуш Фирстенберг

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал Стэн  Вавринка (№ 4 в мире на тот момент). Швейцарец прошёл в четвертьфинал, но на матч с Филиппом Кольшрайбером не вышел, сославшись на травму ноги. Прошлогодний победитель Давид Гоффен не защищал свой титул. В итоге в финале встретились два представителя Франции: второй номер посева Жиль Симон (№ 10 в мире на тот момент) и третий номер посева Жо-Вильфрид Тсонга (№ 17 в мире на тот момент). Оба теннисиста дважды выигрывали местные соревнования: Симон в 2010 и 2013 годах, а Тсонга в 2011 и 2012 и в их очном поединке определялось, кто станет единоличным лидером по количеству титулов в Меце в одиночном разряде. Это удалось сделать Тсонга, который обыграл Симона в трёх сетах.

В парном турнире победителем стала пара Лукаш Кубот и Эдуар Роже-Васслен, посеянная под вторым номером. В финале они обыграли первых номеров посева Николя Маю и Пьер-Юга Эрбера. Для Роже-Васслена победа на турнире оказалась второй в карьере (до этого он выигрывал в 2012 году в дуэте с Маю). Прошлогодние чемпионы Марцин Матковский и Мариуш Фирстенберг не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Жо-Вильфрид Тсонга обыграл  Жиля Симона со счётом 7-6(5), 1-6, 6-2.
 Тсонга выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Симон сыграл свой 2-й одиночный финал в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфиналы

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Д. Браун
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Р. Рам
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05=
| RD1-team05= С. Дарси
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06=
| RD1-team06= П. Лоренци
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Дж. Миллман
| RD1-score07-1=65
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=<small>5/WC
| RD1-team08= Ф. Кольшрайбер
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= П. Карреньо
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=1
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= М. Зверев
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=63
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Ф. Дельбонис
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Н. Маю
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= В. Мильо
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= А. Маннарино
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= С. Вавринка
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=7
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Д. Браун
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=64

| RD2-seed03=
| RD2-team03= П. Лоренци
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=<small>5/WC
| RD2-team04= Ф. Кольшрайбер
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Ж.-В. Тсонга
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=68
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= М. Зверев
| RD2-score06-1=65
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=3

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Н. Маю
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=65
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= А. Маннарино
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=3

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= С. Вавринка
| RD3-score01-1=
| RD3-score01-2=
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=<small>5/WC
| RD3-team02= Ф. Кольшрайбер
| RD3-score02-1=<small>w/o
| RD3-score02-2=
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Ж.-В. Тсонга
| RD3-score03-1=66
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=7
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Н. Маю
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=5

| RD4-seed01=<small>5/WC
| RD4-team01= Ф. Кольшрайбер
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= Ж.-В. Тсонга
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Финал 

 Парный турнир 
  Лукаш Кубот /  Эдуар Роже-Васслен''' обыграли  Николя Маю /  Пьер-Юга Эрбера со счётом 2-6, 6-3, [10-7].
 Кубот выигрывает свой 3-й парный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Роже-Васслен выигрывает свой 3-й парный титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Moselle Open

 Мировой тур ATP 2015

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Франция
Спорт во Франции в 2015 году
Сентябрь 2015 года
2014